
Ульри́к Гюттенге́р (; 31 января 1787 года, Руан — 21 сентября 1866 года) — французский  и писатель; «умеренный» романтик из круга французских романтиков «Сенакль» начала 20-х гг. XIX века; друг Гюго, Сент-Бёва и Мюссе.

Квартира Нодье сделалась местом первого объединения французских романтиков («Сенакль»), где преобладали представители дворянской литературы 20-х гг.
Гюттергер был редактором их издания «La muse française» («Французская муза», 1823—24) и президентом Академии Руана, где неустанно причащал соотечественников к романтизму.

Творчество 
 «Goffin, ou les Mineurs sauvés» (1812)
 «Nadir, lettres orientales» (1822) — ряд критических писем с блестящими психологическими анализами,
 «Mélanges poétiques» (1822),
 «Dithyrambe sur la mort de Lord Byron» (1824),
 «Le bal, poème moderne, suivi de poésies» (1824),
 «Mélanges poétiques» (1824)
 «Amour et opinion, histoire contemporaine» (1827)
 «Charles VII à Jumiéges»,
 «Edith ou le champ d’Hastings, poèmes suivis de poésies», (1827)
 «Recueil d'élégies»,
 «Arthur, Religion et Solitude» (1836; «Я небрежно завершил воспитание, слишком небрежное», ч. I, гл. 3).
 «Fables et méditations» (1837),
 «Les deux âges du poète» и др.

Комментарии 
 В. В. Набоков отмечал в комментариях к Евгению Онегину, что текст Пушкина «Мы все учились понемногу, / Чему-нибудь и как-нибудь.» …причудливым образом похож на строки, которые он не мог в то время знать — из посредственного произведения Ульрика Гюттенгера «Артюр» (1836): «Я небрежно завершил воспитание, слишком небрежное» (ч. I, гл. 3). Артюр, по совпадению, один из кузенов Онегина, подобно Чаадаеву, нашедший лекарство от сплина в римско-католической вере.

Примечания

Литература 
 

Писатели романтизма